Cattedrale di Santa Maria Maddalena – chiesa cristiana cattolica di Lanusei in Sardegna
 Cattedrale di Santa Maria Maddalena – chiesa cristiana cattolica di Breslavia in Polonia
 Cattedrale di Santa Maria Maddalena – chiesa cristiana cattolica di Varsavia in Polonia